Als Zamoyski-Palast werden mehrere Bauwerke in Warschau und an anderen Orten Polens bezeichnet, die sich zeitweilig im Besitz der polnischen Magnatenfamilie Zamoyski befanden: 

Zamoyski-Palast (Jabłon) in Jabłon
Zamoyski-Palast (Kozłówka) in Kozłówka

Blauer Palast, ein Palast in der Ulica Senatorska in Warschau
Ostrogski-Palast, ein Palast in der Ulica Tamka in Warschau
Zamoyski-Palast (Foksal), ein Palast in der Ulica Foksal in Warschau
Zamoyski-Palast (Nowy Świat), ein Palast in der Ulica Nowy Świat in Warschau

Zamoyski-Palast (Zamość) in Zamość